Live at Knebworth – documentario musicale
 Live at Knebworth – album di Robbie Williams del 2003
 Live at Knebworth – EP dei Genesis del 2021
 Live at Knebworth – EP di Robert Plant del 2021
 Live at Knebworth 1990 – album dei Pink Floyd del 2021